Рагглз () — английская фамилия. Известные носители:

 Рагглз, Карл (1876—1971) — американский композитор.
 Рагглз, Уэсли (1889—1972) — американский режиссёр.
 Рагглз, Чарльз (1886—1970) — американский актёр.